Tschurtschenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Tschurtschenthaler (* 1982), italienische Leichtathletin
 Anton von Tschurtschenthaler (1888–1967), Kommandant der Kaiserjäger am Col di Lana
 Christian Tschurtschenthaler (* 1958), italienischer Politiker aus Südtirol
 Georg Tschurtschenthaler (* 1974), Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ignaz Tschurtschenthaler (1890–1954), österreichischer Politiker
 Michael Tschurtschenthaler, österreichischer Archäologe
 Paul Tschurtschenthaler (1874–1941), österreichischer Schriftsteller, Volkskundler und Richter